Haltersstammbach ist ein Gewässername:

 Haltersstammbach (Furtbach) – zwei Zuflüsse des Gerechsbachs (rechter Oberlauf des Niederlinxweiler Sulzbachs, zur Blies) abwärts von Mainzweiler, Stadt Ottweiler, Landkreis Neunkirchen, Saarland; flussabwärts:
 Oberer Haltersstammbach, von rechts
 Unterer Haltersstammbach, von rechts